Пітер Догерті () — англомовне ім'я.

Відомі носії:

 Пітер Догерті (1940) — ветеринар
 Пітер Догерті (1913—1990) — футболіст